Хартула́рі — старовинний знатний рід візантійського походження. Походить від придворного чину хартулярій.

Вперше представники цього роду з'явились на теренах України в другій половині XVIII сторіччя.

Герб 
Герб Хартуларі внесений до частини 18 «Загального Гербовника дворянських родів Всеросійської імперії» ().

Опис герба (блазон): Щит розділений на дві нерівні частини. У правій, більшій, золотавого кольору частині зображений сановник візантійського двору хартулярій в своєму одязі, що тримає в правій руці напіврозгорнуту сріблясту хартію з червоною печаткою. У лівій, меншій, чорного кольору частині прилягаюча до лінії перетину половина сріблястого орла з черленим язиком і кігтями. Щит увінчаний дворянським коронованим шоломом. Нашоломник: фігура золотого лева, зверненого праворуч, з риб'ячим хвостом, що тримає в правій лапі срібного із золотим руків'ям меча. Намет: чорний з золотом. Девіз: «ПРАВОМ І ПРАВДОЮ» золотими літерами на чорній стрічці.

Відомі представники 
 Хартуларі Віктор Вікторович (1865—1928) — російський військовик, генерал-майор.
 Хартуларі Віктор Костянтинович (1837—1916) — російський військовик, полковник.
 Хартуларі Дмитро Федорович (1833-?) — російський правник, розколознавець.
 Хартуларі Костянтин Федорович (1841—1908) — російський правник і літератор.

Примітки

Посилання 
 Велика біографічна енциклопедія  

Грецькі прізвища
Українські шляхетські роди